John Erskine (né le  à Kingston, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel de hockey sur glace canadien qui évolue présentement pour les Capitals de Washington de la Ligue nationale de hockey.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1997-1998 || Knights de London || LHO ||55 ||0 ||9 ||9 ||205 ||16 ||0 ||5 ||5 ||25
|- 
|1998-1999 || Knights de London || LHO ||57 ||8 ||12 ||20 ||208 ||25 ||5 ||10 ||15 ||38
|-
|1999-2000 || Knights de London || LHO ||58 ||12 ||31 ||43 ||177 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 || Grizzlies de l'Utah || LIH ||77 ||1 ||8 ||9 ||284 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 || Grizzlies de l'Utah || LAH ||39 ||2 ||6 ||8 ||118 ||3 ||0 ||0 ||0 ||10 
|-
|2001-2002 || Stars de Dallas || LNH ||33 ||0 ||1 ||1 ||62 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 || Grizzlies de l'Utah || LAH ||52 ||2 ||8 ||10 ||274 ||1 ||0 ||1 ||1 ||15
|-
|2002-2003 || Stars de Dallas || LNH ||16 ||2 ||0 ||2 ||29 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 || Grizzlies de l'Utah || LAH ||5 ||0 ||0 ||0 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2003-2004 || Stars de Dallas || LNH ||32 ||0 ||1 ||1 ||84 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 || Aeros de Houston || LAH ||61 ||3 ||7 ||10 ||238 ||5 ||0 ||1 ||1 ||20
|- 
|2005-2006 || Stars de l'Iowa || LAH ||3 ||0 ||0 ||0 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || Stars de Dallas || LNH ||26 ||0 ||0 ||0 ||62 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|2005-2006 || Islanders de New York || LNH ||34 ||1 ||0 ||1 ||99 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Bears de Hershey || LAH ||4 ||0 ||2 ||2 ||9 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2006-2007 || Capitals de Washington || LNH ||29 ||1 ||6 ||7 ||69 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Capitals de Washington || LNH ||51 ||2 ||7 ||9 ||96 ||7 ||0 ||2 ||2 ||6
|- 
|2008-2009 || Capitals de Washington || LNH ||52 ||0 ||4 ||4 ||63 ||12 ||0 ||1 ||1 ||16
|-
|2009-2010 || Capitals de Washington || LNH ||50 ||1 ||5 ||6 ||66 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Capitals de Washington || LNH ||73 ||4 ||7 ||11 ||94 ||9 ||1 ||1 ||2 ||6
|- 
|2011-2012 || Capitals de Washington || LNH ||28 ||0 ||2 ||2 ||51 ||4 ||0 ||1 ||1 ||0
|- 
|2012-2013 || Capitals de Washington || LNH ||30 ||3 ||3 ||6 ||34 ||7 ||0 ||1 ||1 ||4
|-
|2013-2014 || Capitals de Washington || LNH || 37 || 1 || 3 || 4 || 56 || - || - || - || - || -

|491 ||15 ||39 ||54 ||865 ||39 ||1 ||6 ||7 ||32

Notes et références 

Naissance en juin 1980
Naissance à Kingston (Ontario)
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Stars de Dallas
Joueur des Stars de Dallas
Joueur des Islanders de New York
Joueur des Capitals de Washington
Joueur des Grizzlies de l'Utah (LIH)
Joueur des Aeros de Houston (LAH)
Joueur des Stars de l'Iowa
Joueur des Bears de Hershey
Joueur des Knights de London
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Grizzlies de l'Utah (LAH)